Владимир Поповић (Драгова Лука, 17. август 1935 — Титоград, 12. мај 1981) био је југословенски филмски глумац.

Улоге 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1957. || Суботом увече || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1963. || Лицем у лице || Радован
|-
| 1964. || Марш на Дрину || Потпоручник Милоје
|-
| 1965. || Отац  (ТВ) || 
|-
| 1965. || Инспектор || Инжењер Савић
|-
| 1965. || Пирамида бога сунца || Black Deer
|-
| 1966. || Њен први чај (ТВ) || 
|-
| 1967. || Регинин сат (ТВ) || 
|-
| 1967. || Арсеник и старе чипке (ТВ) || Џонатан Брустер
|-
| 1967. || Коктел (ТВ) || 
|-
| 1967. || Симон (ТВ) || 
|-
| 1967. || Позициони рат љубавних генерала (ТВ) || 
|-
| 1967. || Хонорарни краљ (кратак филм) || 
|-
| 1968. || Силе (ТВ) || 
|-
| 1968. || Патриота и син А. Д. (ТВ) || 
|-
| 1968. || Тројица против свих... а жена четврта (ТВ) || 
|-
| 1968. || Тим који губи (ТВ) || 
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде  || 
|-
| 1968. || Тројица против свих (ТВ) || 
|-
| 1968. || Стубови друштва (кратак филм) || 
|-
| 1969. ||  Потоп  (ТВ)  || 
|-
| 1969. || Сви дани у једном (кратак филм) || 
|-
| 1969. || Срамно лето || 
|-
| 1969. || Чудесан свет Хораса Форда (ТВ) || 
|-
| 1969. || Код зеленог папагаја (ТВ) || 
|-
| 1969. || Кројцерова соната (ТВ) || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Случај Опенхајмер (ТВ) || Лорд Харисон
|-
| 1970. || Рођаци (серија) || Први рођак
|-
| 1970. || Десет заповести (серија) || Милиционер
|-
| 1971. || Суђење Флоберу (ТВ) ||
|-
| 1971. || Све ће то народ позлатити (ТВ) || 
|-
| 1971. || Велики посао (ТВ) || 
|-
| 1971. || Нирнбершки епилог (ТВ) || Бранилац
|-
| 1971. || Дон Кихот и Санчо Панса (ТВ) || 
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма || Певач
|-
| 1972. || Сарајевски атентат (ТВ) || Бранилац Данила Илића, Др Малек
|-
| 1972. || Паљење Рајхстага  || 
|-
| 1972. || Страх (кратак филм) || 
|-
| 1972. || Позориште у кући (серија) || Шеф банде
|-
| 1973. || Сироти мали хрчки || Председник владе
|-
| 1973. || Сутјеска || 
|-
| 1974. || Пинг без понга (ТВ) || 
|-
| 1974. || Мићко  (ТВ филм)|| 
|-
| 1974. || Тркач (ТВ)  || 
|-
| 1974. || Упркос свему || Владика Петар
|-
| 1975. || Мили || 
|-
| 1975. || Наивко || Ветеринар
|-
| 1975. || Свадба || 
|-
| 1975. || Дозвола за убиство || Костас
|-
| 1976. || Вагон ли || Брана Митић
|-
| 1976. || Први гарнизон (кратак филм) || 
|-
| 1978. || Повратак отписаних (серија) || Уча
|-
| 1978. || Случајни крајпуташи (ТВ) || 
|-
| 1978. || Оковани шофери || Гаша
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити || 
|-
| 1979. || Девојачки мост || Реља
|-
| 1979. || Тале (мини-серија) || Мудериш
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Врућ ветар || судија 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1935.
Умрли 1981.
Српски глумци
Црногорски глумци
Југословенски глумци
Никшићани
Добитници награде Златна арена